Scheuberg steht für Berge:
 Scheuberg (Hettstedt)
 Scheuberg (Heidau), Schlesien
 Scheuberg (Hohe Börde)

Siehe auch:
 Scheuelberg
 Scheuerberg